Апион:

Персоналии 
 Птолемей Апион (между 150 и 145 — 96 гг. до н. э.) — правитель Киренаики из династии Птолемеев.
 Апион  (20-е годы до н. э. — около 45-48 года н. э.) — греко-египетский грамматик, софист.
 Апион (II век — начало III века) — раннехристианский писатель.

Другое 
 Апион — род жуков семейства долгоносиков.
 Апион — удобрение.